P10 peut faire référence à :
 Connecteur P10, un connecteur électrique utilisé avec une carte mère de type ATX ;
 Déchirure et hémorragie intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical, d'après la classification internationale des maladies ;
 Huawei P10, un smartphone sorti en 2017 ;
 Nissan Primera P10, un modèle d'automobile de Nissan ;
 Papyrus 10, un papyrus du Nouveau Testament ;
 P10, un modèle de Pipette automatique permettant de pipetter de 0,5 à 10 µL ;
 P10 désignait jusqu'au début des années 2000, un paquet de 10 cigarettes ;
 P10, une arme de service de la police allemande produite par Heckler & Koch.

Voir aussi
 PX
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres